«Ruja» — міні-альбом однойменного естонського гурту. Випущений у 1979 році лейблом «Melodija».

Список композицій

Сторона A 
 «Põhi, lõuna, ida, lääs» (Jaanus Nõgisto/Juhan Viiding)
 «Keldrikakand» (Margus Kappel/Hando Runnel)

Сторона B 
 «Laul teost» (Margus Kappel/Juhan Viiding)
 «Üle müüri» (Jaanus Nõgisto/Juhan Viiding)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Ruja
Дебютні альбоми 1979